И́гор Шти́мац (; 6 сентября 1967 года, Меткович) — хорватский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника. Провёл 53 матча за сборную Хорватии. Участник чемпионата Европы 1996 и чемпионата мира 1998. Ныне — тренер, а также комментатор и футбольный агент.

Карьера

Клубная 
Игор Штимац начал карьеру в «Хайдуке» и выступал за клуб на протяжении семи сезонов, проведя 64 матча. В 1992 году стал чемпионом Хорватии, после чего перешёл в испанский «Кадис», выступавший в Примере. Уже в сезоне 1992/93 клуб опустился в Сегунду, а в следующем году занял в ней последнее место и переместился в третью по значимости лигу. Штимац решил вернуться в «Хайдук». Он провёл за клуб ещё один сезон и во второй раз стал чемпионом.

31 октября 1995 года Штимац перешёл в английский «Дерби Каунти», выступавший во второй по значимости лиге страны — Чемпионшипе. Сумма сделки составила 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Уже в своём первом матче за клуб Штимац сумел забить, а вскоре закрепился в основе команды и помог ей выйти в Премьер-лигу. Всего за «Дерби» провёл 4 сезона, сыграв 84 матча. 29 августа 1999 года был продан в «Вест Хэм Юнайтед» за 600 тысяч фунтов стерлингов. Ещё два сезона играл в Англии, после чего решил вернуться в родной чемпионат.

В 2001 году Штимац в третий раз в своей карьере оказался в «Хайдуке». Проведя за родной клуб ещё один сезон, принял решение завершить карьеру.

Сборная 
Штимац дебютировал в сборной Хорватии в декабре 1990 года, в матче со сборной Румынии. Участвовал в чемпионате Европы 1996 и чемпионате мира 1998, на котором хорваты заняли третье место. Штимац также участвовал в отборочных турнирах к чемпионату Европы 2000, на который хорваты не сумели пробиться, и чемпионату мира 2002.

Голы за сборную

Тренерская карьера 
В 2005 году Штимац был назначен спортивным директором «Хайдука», клуба, в котором, как игрок, он провёл 9 сезонов.

Весной 2006 года Штимац возглавил «Цибалию», одного из аутсайдеров чемпионата Хорватии, но был уволен через 2 месяца. Позже работал с «Загребом».

5 июля 2012 года занял место главного тренера сборной Хорватии, заменив Славена Билича. Начав с поражения в товарищеском матче с Швейцарией (2:4), команда неплохо стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года, набрав 16 очков в первых 6 матчах, но затем последовала череда неудовлетворительных результатов, включая домашнюю ничью с принципиальными соперниками из Сербии (1:1), что, при слабой игре, привело к критике работы Штимаца. По опросу местной газеты 24sata около 98 % респондентов поддерживали его отставку. 15 октября 2013 года хорваты проиграли шотландцам 0:2). После матча Штимац подал в отставку, президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер принял её на следующий день. Вакантное место занял Нико Ковач, сумевший вывести сборную на чемпионат мира через стыковые матчи.

Достижения

Командные 
Хайдук

 Чемпион Хорватии: 1992, 1994/95
 Обладатель Кубка Хорватии: 1992, 1994/95

Сборная Хорватии

 Бронзовый призёр Чемпионата мира 1998

Индивидуальные 
 Государственная спортивная награда имени Франьо Бучара: 1998 (в составе сборной Хорватии)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Цибалия»
Тренеры сборной Хорватии по футболу
Футбольные агенты